Вяткинское сельское поселение — муниципальное образование в России:

Владимирская область
 Вяткинское сельское поселение — входит в Судогодский район

Курганская область
 Вяткинское сельское поселение — входит в Каргапольский район